La nazionale di pallavolo maschile del Togo è una squadra africana composta dai migliori giocatori di pallavolo del Togo ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica del Togo.

Risultati

Campionato africano

Voci correlate 
 Nazionale di pallavolo femminile del Togo